

Cuisine 
 REM, marque de biscuit appartenant à LU.

Informatique 
 , obsolète pour ram,
 REM est une instruction en BASIC ou en DOS, diminutif de remarque, introduisant un commentaire,
 Rem, pour « root em » est une unité introduite en CSS3 qui définit la taille d'un élément relativement à la balise html.

Manga 
  est une shinigami dans le manga Death Note.
  , dans Re:Zero kara hajimeru isekai seikatsu, est la jumelle cadette de Ram, aux cheveux bleus, travaillant comme domestique au manoir de Roswaal.

Médecine 
 R.E.M. est le sigle pour  (mouvement oculaire rapide), le nom donné à l'étape du sommeil paradoxal durant laquelle les globes oculaires s'agitent rapidement alors que le dormeur rêve.

Musique 
 Le nom du groupe de rock américain R.E.M..
 R.E.M. (song), chanson d’Ariana Grande figurant dans son quatrième album studio Sweetener.
 Marque de cosmétiques d’Ariana Grande, inspiré de sa chanson éponyme.

Politique 
 REM est un acronyme du parti politique français La République en marche.

Sciences 
 Le Röntgen equivalent man est une ancienne unité d'équivalent de dose de radiation (désormais, c'est le sievert (Sv) qui est utilisé).

Télévision 
 Rem, nom de l'androïde accompagnant les héros de la série L’Âge de cristal. Il n'apparaît pas dans le film original d'où est tirée la série.

Transports 
REM est l'acronyme du :
 Réseau express métropolitain, un projet de transport en construction à Montréal.
 Réseau express métropolitain (européen), un projet de transport en construction à Strasbourg.

Villes et villages 
 Rém, village de Hongrie.